Kapucijnenklooster (Antwerpen)
 Kapucijnenklooster (Brussel)
 Kapucijnenklooster (Helmond)
 Kapucijnenklooster (Izegem)
 Kapucijnenklooster (Hazebroek)
 Kapucijnenklooster (Luik)
 Kapucijnenklooster (Koblenz)
 Capucijnenklooster (Maastricht)
 Kapucijnenklooster (Sint-Truiden)
 Kapucijnenklooster (Tervuren)
 Notre-Dame de Bon Repos in Avignon, Frankrijk